Distribution spatiale peut faire référence à :
 Distribution spatiale (écologie)
 Distribution spatiale (physique)